1981 Голяма награда на Канада е 14-о за Голямата награда на Канада и четиринадесети кръг от сезон 1981 във Формула 1, провежда се на 27 септември 1981 година на пистата Монреал, Монреал в Канада.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Канада
1981 година в Канада